Anders Celsius (1701–1744) svéd fizikus és csillagász
 Celsius-skála, az Anders Celsiusról elnevezett hőmérsékleti skála
 Celsius, családnév